Юргинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и в ранней Советской России:

 Юргинская волость — в составе Томского уезда Томской губернии, 1923—1925.
 Юргинская волость — в составе Ялуторовского уезда Тобольской губернии России, (с XVII века до 1920); Тюменской губернии РСФСР (1920—1924).